Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом